Selon le contexte, Phantasmagoria désigne :
Phantasmagoria, un jeu vidéo d'aventure horrifique ;
Phantasmagoria II : Obsessions fatales, la suite du jeu susnommé ;
Phantasmagoria, un poème de Lewis Carroll ;
Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll, un projet de film de Marilyn Manson ;
Phantasmagoria (2014), un film fantastique franco-italien de Mickaël Abbate ; Domiziano Cristopharo et Tiziano Martella.

En musique
Phantasmagoria, une bande originale de la série Doctor Who ;
Phantasmagoria, un groupe japonais de visual kei.
Phantasmagoria, un album de The Damned ;
Phantasmagoria, un album de Curved Air ;
Phantasmagoria, un album de Nobuo Uematsu ;
Phantasmagoria, une chanson de Annihilator ;
Phantasmagoria, une chanson de Dimmu Borgir ;
Phantasmagoria, une chanson de Melt-Banana sur l'album Cell-Scape ;
Phantasmagoria, un groupe de musique créé par Cedric Bixler-Zavala de The Mars Volta ;
Phantasmagoria, un album de Limbonic Art ;

Voir aussi